Katona Ferenc (1925–1989) Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató
Katona Ferenc (1925) Széchenyi-díjas orvos, neurológus
Katona Ferenc (1969) öttusázó